Банковское дело является одной из активно развивающихся отраслей экономики Сингапура. В стране насчитывается 121 коммерческий банк, в том числе местных — 7, иностранных — 114. На сентябрь 2010 года объём активов (пассивов) в банковском секторе Сингапура, по оценкам Денежно-кредитного управления Сингапура, составил 764 млрд сингапурских доллара.

Центральным банком страны является Денежно-кредитное управление Сингапура, которое определяет монетарную политику в стране, регулирует деятельность банковских и финансовых учреждений, определяет объём эмиссии денег. Фактический выпуск сингапурских долларов осуществляется Монетным двором Сингапура.

Правовое регулирование 
Банковская деятельность в Сингапуре регулируется рядом законов:
 Законом о Денежно-кредитном управлении Сингапура ();
 Законом о банковской деятельности ();
 Законом о страховании депозитов и защите владельцев полисов ().

Лицензирование банковской деятельности 
Банковская деятельность в Сингапуре является лицензируемым видом деятельности.

Система страхования вкладов 
В 2005 году вступил в силу Закон о страховании депозитов (). В 2006 году на основании Закона о компаниях была создана Сингапурская корпорация по страхованию депозитов и запущена система страхования вкладов. Вступивший в силу в 2011 году Закон о страховании депозитов и защите владельцев полисов предусматривает следующие основные изменения в системе страхования вкладов:
 размер страхового возмещения был увеличен с 20 тыс. сингапурских долларов до 50 тыс.;
 система страхования была распространена на счета юридических лиц в пределах 50 тыс. сингапурских долларов на один счёт;
 установлен целевой размер фонда страхования депозитов в размере 0,3 % от суммы страхуемых депозитов.

Типы банков

Банки, предоставляющие полный набор услуг 
Банки, предоставляющие полный набор услуг, осуществляют все услуги, предусмотренные Законом о банковской деятельности. На ноябрь 2010 года в Сингапуре существовало 31 таких банков, в том числе 6 местных и 25 иностранных. Иностранные банки, предоставляющие полный набор услуг, могут иметь лишь 15 отделений в стране. Банки данного типа с 1 июля 2002 года получили разрешение оказывать дебетовые услуги по сети , предлагать дополнительный пакет пенсионного обеспечения, использовать инвестиционные счета и принимать срочные депозиты в рамках инвестиционной схемы и схемы с минимальной суммой депозита.

Оптовые банки 
Оптовые банки предоставляют все банковские услуги, разрешённые законом, за исключением розничных. Деятельность оптовых банков регулируется Рекомендациями по работе оптовых банков, выпущенными Денежно-кредитным управлением Сингапура. В ноябре 2010 года в Сингапуре действовал 51 оптовый банк, в том числе один местный.

Офшорные банки 
Офшорные банки могут осуществлять все виды банковских услуг, но проводить банковские операции они могут только с азиатскими валютами, выраженными в единицах азиатских валют. Деятельность офшорных банков регулируется Рекомендациями по работе офшорных банков, выпущенными Денежно-кредитным управлением Сингапура. В ноябре 2010 года в Сингапуре действовал 38 офшорных банков.

Торговые банки 
Торговые банки занимаются финансированием корпоративных лиц подпиской на выпускаемые акции и облигации, слиянием и присоединением компаний, управлением инвестиционными портфелями, консультированием по менеджменту и прочей возмездной деятельностью. Свои операции данные банки преимущественно осуществляют в единицах азиатских валют. Деятельность банков регулируется Директивами о торговых банках. В ноябре 2010 года в Сингапуре действовал 46 торговых банков.

Крупные банки 
В список Global 2000 входит три сингапурских банка:

См. также 
 Список банков Сингапура

Примечания 

Банковское дело в Сингапуре
Банковские системы